El Torneig de Charleston 2022, també conegut com a Credit One Charleston Open 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 500 de la WTA. La 49a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 10 d'abril de 2022 al Credit One Stadium de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
WTA Tour 2022